El barbero de Sevilla puede referirse a:
 El barbero de Sevilla (teatro), obra de teatro de Beaumarchais, estrenada en 1775.

 El barbero de Sevilla (Paisiello), ópera cómica de Paisiello estrenada en 1782.

 El barbero de Sevilla (Rossini), ópera de Rossini estrenada en 1816.

 Il barbiere di Siviglia (Morlacchi), drama jocoso de Morlacchi, estrenada en 1816.

 El barbero de Sevilla (zarzuela), una zarzuela estrenada en 1901.

 El barbero de Sevilla (película de 1904), película francesa de 1904.

 El barbero de Sevilla (película de 1938), película de Benito Perojo de 1938.